Симфония № 0 («Нулевая» симфония) — условное обозначение некоторых произведений в жанре симфонии, написанных композиторами в юные годы и не обозначенных номерами. Обычно «нулевыми» называют следующие симфонии:

 Симфония № 00 («Ученическая») — симфония А. Брукнера, написанная как экзаменационное сочинение по курсу композиции.
 Симфония № 0 — симфония А. Брукнера, написанная после Первой и признанная автором не стоящей номера.
 Симфония № 0 — ранняя одночастная симфония С. В. Рахманинова.
 Симфония № 0 — симфония А. Г. Шнитке, написанная  в студенческие годы.

 000